Warblewo ist der Name zweier Dörfer in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern: Warblewo (Słupsk) (deutscher Name Warbelow, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern: Warblewo (Polanów) (deutscher Name Varbelow, Kreis Schlawe/Pommern)